Secunda steht für:
 eine alternative Schreibweise für Sekunda, eine Jahrgangsstufe
 Secunda (Südafrika), ein Ort in der südafrikanischen Provinz Mpumalanga
 Sholom Secunda (1894–1974), US-amerikanischer Komponist